Bystrany (Slowakije)
 Bystřany (Tsjechië)